de Giro d'Italia, zie Ronde van Italië
 het betaalsysteem (post)giro, zie:
 giraal geld
 acceptgiro
 voormalige diensten:
 Gemeentegiro Amsterdam
 Postcheque- en Girodienst (PCGD)
 een plaats in Nigeria, zie Giro (Nigeria)